Palazzo Spinola di San Luca – palazzo di Genova, situato in via San Luca 6
 Palazzo Spinola di San Luca-Gentile – palazzo di Genova, situato in via San Luca 4
 Palazzo Nicolò Spinola di San Luca – palazzo di Genova, situato in via San Luca 14
 Palazzo Pietro Spinola di San Luca – palazzo di Genova, situato in piazza di Pellicceria 3